Кривая Рибокура — плоская кривая, определяемая как геометрическое место точек, постоянного отношения радиуса кривизны к длине отрезка нормали от пересечения с кривой до пересечения с осью абсцисс.

Кривую исследовал Альбер Рибокур в 1880 году.

Уравнения 

 в прямоугольных координатах:

 где  — отношение длины нормали к радиусу кривизны.

 параметрическое уравнение:

 где  — целое.

Частные случаи 
 Окружность при ,
 Циклоида при ,
 Цепная линия при ,
 Парабола при .
 Синусоидальная спираль

Литература

См. также 
 Синусоидальная спираль
 Роза

Ссылки 
 encyclopediaofmath.org
 On generalisation of Sinusoidal spirals and Ribaucour curves
 On Curves and Surfaces in Illumination Geometry

Кривые